Macchia puede referirse a:
 Macchia d'Isernia, localidad y comune italiana de la provincia de Isernia, región de Molise
 Macchia Valfortore, localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise